Yan’an steht für:
 Yan’an (延安市), bezirksfreie Stadt in der Provinz Shaanxi, China
 Yan’an (Changyi) (延安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Changyi der Stadt Jilin in der Provinz Jilin, China
 (2693) Yan’an, nach der Stadt benannter Asteroid des Hauptgürtels